Luis López puede referirse a:

 Luis López, un lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México (Estados Unidos).
 Luis Alfredo López, futbolista hondureño.
 Luis Alberto López, futbolista mexicano.
 Luis Alberto López Latorre (1924-2012), futbolista chileno.
 Luis Carlos López, poeta colombiano.
 Luis Eduardo López, futbolista argentino.
 Luis López Álvarez, poeta español.
 Luis López Ballesteros, militar y político español.
 Luis López de la Torre Ayllón, diplomático y político español.
 Luis López Gil, futbolista español.
 Luis López Guerra, un jurista, magistrado, político y catedrático español.
 Luis López Méndez, diplomático venezolano (de la Gran Colombia).
 Luis López Nieves, escritor puertorriqueño.
 Luis López Piquer, pintor español.
 Luis María López Rekarte, futbolista español.
 Luis López , DJ, productor musical, presentador y locutor del programa radiotelevisivo World Dance Music.
 Luis López : editor español del .
 Luis "El Tucu" López: locutor de radio y presentador de televisión argentino.
 Luis López Carrasco, cineasta español.